Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, plant die Europäische Kommission Unternehmen zur Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit zu verpflichten. Das Gesetzgebungsverfahren begann am 22. April 2021 mit der Veröffentlichung des Entwurfs durch die Kommission. Eine Anwendbarkeit ist für Geschäftsjahre beginnend mit dem 1. Januar 2023 geplant.

Die Richtlinie hat den Charakter eines Artikelgesetzes. Sie soll die Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG sowie die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ändern.

Die Richtlinie regelt die Berichtspflichten von Unternehmen bezüglich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen, sofern diese wesentlich für ihr Geschäftsergebnis oder aus ökologischen oder sozialen Gründen wesentlich sind. Wobei einer der Gründe ausreicht um der Pflicht der Nachhaltigkeits-Berichterstattung zu unterliegen (doppelte Materialität).

Eine Annahme des Vorschlags würde den Umfang der nicht-finanziellen Themen, welche bereits aufgrund der Richtlinie 2014/95/EU zu sind, erweitern.

Im Vergleich zur Richtlinie 2014/95/EU wird der Kreis der Unternehmen, die zukünftig berichten müssten, erheblich erweitert. Der Berichtspflicht unterliegen Unternehmen mit
 mehr als 250 Mitarbeitern,
 einer Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen EUR oder
 einem Umsatz von mehr als 40 Millionen EUR.
Konzerntöchter müssen nicht selbst berichten, wenn die Berichterstattung auf Konzernebene erfolgt.

Die Berichtsinhalte, Berichtsstandards und Berichtsformate befinden sich noch in der Entwicklung, sie sollen jedoch maschinenlesbar sein.

Inhalt des Vorschlags 
Wesentlicher Inhalt des Vorschlags ist die Veröffentlichung (bzw. Offenlegung) folgender Informationen mit Nachhaltigkeitsbezug:
 Angaben zu den 6 Umweltzielen der EU (Environmental)
 Klimaschutz
 Anpassung an den Klimawandel
 Wasser- und Meeresressourcen
 Kreislaufwirtschaft
 Umweltverschmutzung
 Biologische Vielfalt und Ökosysteme
 Angaben zu gesellschaftlichen Aspekten (Social)
 Angaben zu Aspekten der Unternehmensführung (Governance)

Umsetzung 
Falls die Richtlinie durch Parlament und Rat angenommen werden, soll die Richtlinie bis zum 1. Dezember 2022 in nationales Recht umgesetzt werden.

Richtlinie (EU)
Rechtsquelle (21. Jahrhundert)
Wirtschaftspolitik der Europäischen Union
Umweltpolitik der Europäischen Union
Nachhaltigkeit